Бедро́с Фили́ппович Кирко́ров (; по российскому паспорту — Бедрос Пилибос Киркоров; род. 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство) — болгарский,  советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012).

Отец певца, актёра, народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова.

Биография

Ранние годы 
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне в армянской семье: отец — Филипп Крикорян, работал сапожником, мать — София Крикорян. Брат — Харри Киркоров, бизнесмен. Сестра — Мари Киркорова, оперная певица, работает в США.

Родители пели в городском армянском хоре и брали сына с собой. В детстве Бедрос Киркоров хотел участвовать в танцевальном коллективе, но все места были заняты. В хоре из-за выделявшегося среди остальных голоса его звали «труба».

К 17 годам окончил профессионально-техническое училище по специальности "сапожник-модельер". Окончил также музыкальное училище. 

Во время службы в армии пел в военном ансамбле, затем работал в оперном театре Варны. Во время выступления Киркорова в Международном доме журналистов на него обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы Бедрос смог получить высшее музыкальное образование.

В 1962 году приехал в Москву и поступил на 2-й курс ГИТИС в класс профессора Б. А. Покровского.

Карьера 

Студентом активно концертировал. Во время учёбы в Москве пел с оркестрами Ю. Силантьева, В. Федосеева, Э. Рознера, Л. Утесова. После окончания музыкального училища был зачислен в труппу Варненской оперы.

Л. Утёсов первый предложил Киркорову спеть цикл песен о болгаро-советской дружбе и сам написал вступительный текст к новой программе артиста. Встреча с Утесовым и работа под его руководством во многом определили творческий путь молодого певца. Выступал с программой «Москва — София, София — Москва», основной идеей которой было укрепление дружбы двух стран. Режиссёр программы — Л. Утесов. Самая известная песня программы — «Алёша».

В авангарде советских артистов стал гастролировать с оркестровой фонограммой.

После организации 40 благотворительных гастрольных концертов для сбора средств в фонд возведения памятника на Поклонной горе был уволен из Московской филармонии и поступил на работу в Новгородскую филармонию.

Исполняет народные, патриотические песни. Во время выступлений много говорит о значении семьи и любви к Родине.

Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок.

Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди «Травиата».

Выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым, «Балаган Лимитед».

6 июня 2002 года в Москве в ГЦКЗ «Россия» усилиями сына Филиппа состоялся бенефис Бедроса Киркорова в честь его 70-летия «Юбилей в кругу друзей».

В 2007 году дал юбилейный концерт с симфоническим оркестром «От сердца к сердцу».

2 сентября 2011 года Бедрос Киркоров посетил Нагорный Карабах и выступил на концерте «в честь 20-летия провозглашения независимости НКР», за что был включён Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики в список персон нон грата за нарушение «Закона о государственной границе» Азербайджанской Республики, считающего территорию Нагорного Карабаха оккупированными территориями Азербайджана.

В апреле 2021 года Бедрос был специальным гостем телешоу «Маска» в образе Султана.

Общественная деятельность 
 Является членом правления Союза друзей Болгарии.
 Во время работы в Московской филармонии в связи с 40-летием освобождения Болгарии дал 40 гастрольных благотворительных концертов для возведения памятника на Поклонной горе.
 Во время гастролей в каждом городе выяснял о наличии Дома отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны и организовывал там шефские концерты.
 4 августа 2007 года: по инициативе и на средства Бедроса Киркорова в городе Холм Новгородской области был открыт памятник болгарскому герою Павлу Калитину.
 При участии Бедроса Киркорова в Болгарии поставлен памятник адмиралу Ушакову.
 2011 — организовал концертную программу «От сердца к сердцу» в рамках открытия Новгородского областного благотворительного марафона «Рождественский подарок». Работает по проведению благотворительных марафонов в других городах.
 2014 — был председателем жюри 4-го фестиваля интеграционных творческих коллективов Москвы Космофест-2014 (21-23 октября).
 2015 — был членом жюри 5-го фестиваля интеграционных творческих коллективов регионов России Космофест-2015 по номинации «вокал» (16 ноября).

Личная жизнь 
 Первая жена — Виктория Марковна Киркорова (урождённая Лихачёва; 6 апреля 1937 — 30 апреля 1994). Познакомились 19 августа 1964 года в Сочи на концерте в летнем театре. Виктория с матерью сидели в партере, в восьмом ряду, где певец её и заметил. Как оказалось, они и жили в одной гостинице. Виктория подошла к Бедросу за автографом. В тот же день Киркоров сделал Виктории предложение о замужестве. Поженились в тот же год.
 Сын — Филипп Киркоров (род. 30 апреля 1967), советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, народный артист РФ (2008).
 Внучка — Алла-Виктория Филипповна Киркорова (род. 26 ноября 2011 года).
 Внук — Мартин-Кристин Филиппович Киркоров (род. 29 июня 2012 года).
 Вторая жена — Людмила Смирнова (род. 1950) — доктор экономических наук, институтский преподаватель. Познакомились в 1992 году в Холмском районе Новгородской области во время гастролей. Была директором передового совхоза «Трудовик» и показывала Бедросу местный музей. Их венчание в марте 1997 года прошло в порядке исключения в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля. Живут недалеко от Великого Новгорода, занимаются фермерским хозяйством.

Работы

Репертуар 
 Избранные песни из репертуара Бедроса Киркорова

 Алёша (& Филипп Киркоров)
 Вернись
 Весенний снег (& Людмила Бакланова)
 Влюблённые
 Возвpaщение сверчков
 Гордость
 Гренада
 Звезда
 Ирэна
 Лёк-лёк (& Балаган Лимитед)
 Мечта
 Мир без тебя
 Мой сверстник (Оркестр Софийского радио под управлением Т. Русева)
 Моя Болгария (болгарский яз.)
 Моя любовь
 Моя страна
 Не куст смородины мне символ Родины
 Одна жена
 Песня об отце
 Песня о любви
 Помоги мне, соседкa
 Русские глазa
 Старое танго
 Судьба
 Судьбa морякa
 Сулико (& Тамара Гвердцители)
 Сынок
 Таинственный билет
 Тайна
 Торна (итальянский яз.)
 Травиатта (& Мари Киркорова, итальянский яз.)
 Ты моя песня
 Хоро (болгарский яз.)
 Я искал любимую
 Я люблю тебя, Россия!
 Цветы (армянский яз.)
 Guarda que luna! (итальянский яз.)
 Love song (итальянский яз.)
 L’Immensita (итальянский яз.)
 Mamma (& Филипп Киркоров, итальянский яз.)

Клипы 
 2005 — «Весенний снег»
 2021 — «Лучший город земли»

Награды 
Почётные звания:
 1992 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (20 ноября 1992 года) — за заслуги в области музыкального искусства, впервые почётное звание присвоено иностранному гражданину.
 2012 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (1 июня 2012 года) — за большие заслуги в области музыкального искусства

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве.
 2005 — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 августа 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 2008 — награда «За личный вклад в развитие культуры и искусства России», Орден «За честь и достоинство».

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Бедрос Киркоров принял участие в новгородском благотворительном марафоне «Рождественский подарок» 
 Бедрос Киркоров помогает вылечиться украинскому вундеркинду
 Говорим Киркоров, подразумеваем Крикорян. Интервью журналу «Наш дом — Татарстан»
 Бедрос Киркоров: «Я армянин, и этим горжусь!»

Народные артисты Болгарии
Иммигрировавшие в СССР из Болгарии
Филипп Киркоров
Выпускники ГИТИСа